Zelenka of Zelenková is een achternaam van Oost-Europese oorsprong; Zelenková is de vrouwelijke vorm, maar in veel landen wordt de vorm Zelenka zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt.

Cultuur 
 Jan Dismas Zelenka - een in Bohemen geboren 18e-eeuws componist en bassist
 Maria Zelenka (1899 of 1894 - 1975) - een Oostenrijks actrice
 Milan Zelanka (1939) - een klassiek gitarist
 Petr Zelenka (regisseur) (1967) - een Tsjechisch dramaturg, szenarist en regisseur

Sport 
 Bettina Zelenka (1978) een Oostenrijkse langeafstandsloopster en Triatlete
 Joe Zelenka (1976) - een American footballer
 Karel Zelenka - een in Tsjechië geboren Italiaanse kunstschaatser
 Lucie Zelenková (1974) - een Tsjechisch triatlete en duatlete
 Luděk Zelenka (1973) - een Tsjechische voetballer
 Lukáš Zelenka (1979) - een Tsjechische voetballer
 Sarah Zelenka - een Amerikaans roeister

Overig 
 Petr Zelenka (seriemoordenaar) (1976) - de heparinemoordenaar, een Tsjechische seriemoordenaar
 Dr. Radek Zelenka - een personage uit de sciencefictionserie Stargate Atlantis